Гьоновица може да се отнася за:

 Гьоновица, пещера в Република Македония;
 Горна Гьоновица, село в Гостиварско, Република Македония;
 Долна Гьоновица, село в Гостиварско, Република Македония;